Příjmení Škroup nosí více různých osobností :

 Dominik Josef Škroup (1766–1830) – český hudební skladatel a varhaník, otec Františka a Jana Nepomuka
 František Škroup (1801–1862) – český hudební skladatel a dirigent, syn Dominika Josefa a bratr Jana Nepomuka
 Jan Nepomuk Škroup (1811–1892) – český hudební skladatel a kapelník, syn Dominika Josefa a bratr Františka

Související články 
 Škroupovo náměstí